1-й чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 24 по 26 сентября 1948 года в столице Италии Риме с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул выиграла сборная Чехословакии.

Команды-участницы 
Чехословакия, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, Нидерланды.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц чемпионата провели однокруговой турнир, по результатам которого была определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 24 сентября
 Италия — Бельгия 3:0 (15:8, 15:5, 15:6); Чехословакия — Нидерланды 3:0 (15:1, 15:5, 15:7); Франция — Португалия 3:1 (15:11, 15:9, 10:15, 15:10).
 Италия — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:5, 15:13); Чехословакия — Португалия 3:0 (15:3, 15:8, 15:6) .

 25 сентября
 Франция — Бельгия 3:0 (15:8, 15:7, 15:7); Италия — Португалия 3:0 (15:8, 15:9, 15:10); Чехословакия — Франция 3:0 (15:7, 15:5, 15:5); Бельгия — Нидерланды 3:1 (15:11, 15:8, 7:15, 15:6).

 26 сентября
 Чехословакия — Бельгия 3:0 (15:4, 15:5, 15:5); Франция — Италия 3:2 (15:8, 8:15, 15:9, 15:17, 15:13); Португалия — Нидерланды 3:0 (15:1, 15:2, 15:6).
 Чехословакия — Италия 3:0 (15:1, 15:5, 15:5); Франция — Нидерланды 3:0 (15:11, 15:10, 15:4); Португалия — Бельгия 3:0 (15:1, 17:15, 15:3).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Йозеф Брож, Карел Брож, Йозеф Чепшива, Ярослав Фучик, Станислав Линке, Франтишек Микота, Йозеф Рейхо, Йозеф Тесарж, Йозеф Вотава. Главный тренер — Йозеф Чепшива.

 : Альфонс Клапаред, Мишель Константен, Роже Делусто, Рене Демотт, Андре Дюлун, Жорж Анри, Жак Лиу, Жан Роженбер, Робер Рекоку, Игор Степанофф, Жак Фабр. Главный тренер — Марсель Матор.

 : Эрмано Баккарини, Карло Каттанео, Джованни Чеппиле, Бруно де Бернарди, Бруно Эстази, Марио Фанези, Маурицио Лоллис, Орфео Монтанари, Марио Сарагони, Витторио Скенал, Карло Сфорцини, Роберто Таццари. Главный тренер — Анджело Коста.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1948 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Риме
Спорт в Италии в 1948 году
Сентябрь 1948 года
Чемпионаты Европы в 1948 году